Шариатпур:

 Шариатпур — город на юге Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Шариатпур — округ на юге Бангладеш, в области Дакка.
 Шариатпур-Садар — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.